Гарника има више значења:

 Гарника (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гарника (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику